Ви́ктор Глушко́в:
 Глушков, Виктор Григорьевич (1883—1937) — русский и советский учёный-гидролог, специалист в области гидротехники и гидродинамики, член-корреспондент Академии наук СССР.
 Глушков, Виктор Михайлович (1923—1982) — советский математик, один из пионеров кибернетики, академик АН СССР и вице-президент АН УССР, Герой Социалистического Труда.